Hiram I, koning van Tyrus (999-936 v. Chr.)
Hiram II, koning van Tyrus (739-730 v. Chr.)
Hiram III, koning van Tyrus (551-532 v. Chr.)
Hiram IV, koning van Tyrus (ca. 500 v. Chr.)
Hiram (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Hiram (Ohio)